Mutter (album van Rammstein), het derde studioalbum van de Duitse Tanz-Metallband Rammstein
Mutter (single van Rammstein), een single van bovenstaand album
Mutter (software), de windowmanager van GNOME 3